His Wife's Secret – film del 1911 diretto da Van Dyke Brooke e Maurice Costello
 His Wife's Secret – film del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 His Wife's Secret – film del 1929 prodotto dalla Standard Photoplay Company